Иван Бурлаков: Бурлаков, Иван Иванович (1864—не ранее 1912) — член III Государственной думы от Владимирской губернии, крестьянин.
 Бурлаков, Иван Семёнович (1918—1945) — Герой Советского Союза.